Ballencrieff bezeichnet folgende schottische Ortschaften:

 Ballencrieff (East Lothian)
 Ballencrieff (West Lothian)